Михаил Петрович Шмелёв (22 ноября 1900 год — 1976 год) — старший механик свеклосовхоза имени Фрунзе Министерства пищевой промышленности СССР, Кантский район, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
С 1929 года трудился бригадиром, старшим механиком свекловодческой бригады в свеклосовхозе имени Фрунзе. В 1947 году бригада Михаила Шмелёва собрала в среднем по 817 центнеров сахарной свёклы с каждого гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1948 года «за получение высоких урожаев сахарной свёклы в 1947 году» удостоен звания Героя Социалистического Труда со вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Скончался в 1976 году.

Литература 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 7-том / Башкы ред. Ү. А. Асанов. К 97. Б.: «Кыргыз энциклопедиясы» башкы редакциясы, 2015. — 832 б., илл. ISBN 978-9967-14-125-4